2 miejscowości w Polsce:
 Tłumy – osada w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rzeczyca
 Tłumy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Mszczonów